Petrus Andreæ, latinisering av Peter eller Pär Andersson, som kan avse:
* Petrus Andreæ Grubb (–1633), en svensk professor, kammarråd och assessor
 Petrus Andreæ Niger, eller Peder Swart (–1562), biskop i Västerås, kyrkoman, Gustav Vasas krönikeskrivare och historiker
 Petrus Schomerus (1607–1660),en svensk superintendent i Kalmar stift
  Petrus Holm (1634–1688), en svensk professor, rektor för Lunds och Uppsala universitet, orientalist och teolog
 Petrus Andreæ (kyrkoherde i Grangärde) (–1621?), en svensk kyrkoman och riksdagsman

Se även
 Peter Andersson
 Per Andersson